Résultats détaillés  de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Marseille.

Faits marquants 

 À la suite de forfaits de dernière minute, l'édition 2010 doit se passer de ses deux têtes d'affiche, Juan Martín del Potro pour une blessure au poignet, et Andy Murray pour « raisons personnelles ». Seuls deux membres du top 10 sont présents dont le tenant du titre Jo-Wilfried Tsonga accompagné du Suédois Robin Söderling.
 Gilles Simon, vainqueur en 2007, reprend la compétition après trois mois d'absence. Il est tête de série .
 C'est le premier tournoi ATP à avoir offert une wild card pour les qualifications à un amateur.
 Michaël Llodra remporte le titre en simple en battant Julien Benneteau en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 Michaël Llodra et Julien Benneteau s'imposent en double face à Julian Knowle et Robert Lindstedt quelques heures seulement après s'être affrontés pour le titre en simple.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Open 13
ATP 2010
Tennis en France en 2010
Tennis en février 2010
Sport en France en février 2010